Le Roignais est le point culminant du massif du Beaufortain, en Savoie.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Savoie
Massif du Beaufortain